Cet article est en rapport avec le manga Hunter × Hunter, une œuvre de Yoshihiro Togashi.

Au cours de ses aventures, Gon passera par de nombreux lieux. En effet, l'auteur invente lui-même un nouvel univers. Une carte des lieux a même été créée pour le manga. Les lieux sont tous inscrits sur cet article, classés par ordre chronologique, avec une description de chacun d'entre eux.

Les lieux de l'examen des Hunters

L'île de la Baleine 
L'île de la Baleine est le lieu de naissance de Gon. C'est là que commence l'histoire. De profil, l'île ressemble à une grosse baleine, d'où son nom. La flore y est très différente de la nôtre, et de nombreuses créatures y résident telles que des ratons-renards.
L'île de la Baleine est aussi une île où accostent de nombreux pêcheurs.

Le bateau du Capitaine  
Lorsque Gon quitte l'île de la Baleine, il prend le bateau pour se rendre sur le lieu des épreuves. Ce bateau brave de violentes tempêtes en cours de route, dont seuls Gon, Kurapika et Leolio (et le Capitaine bien entendu) réussiront à sortir indemnes. 
En fait, il s'agissait de la toute première épreuve de l'examen. Mais comme Gon, Kurapika et Leolio plaisent au Capitaine, celui-ci acceptera de les amener sur la terre ferme sans passer d'autres tests.
Ce lieu est important, puisqu'il marque la rencontre de deux personnages principaux.

Le Port de Dollé 
Le bateau du Capitaine accostera finalement au port de Dollé. L'affluence y est permanente. 
Les gens qui s'y trouvent veulent principalement se rendre à Zaban.

Zaban  
Zaban est une grande ville. C'est là que se trouve la porte avant le lieu des épreuves - et l'examen de cette session. En fait, celle-ci n'est qu'un banal restaurant. Lorsque le serveur demande au client ce qu'il veut se faire servir, il faut répondre « un steak, avec cuisson lente à petit feu ». Les trois compagnons seront conduits dans une pièce qui s'avère être un ascenseur.

-100 jusqu'au RC - Le long tunnel  
C'est au long tunnel que commence véritablement l'examen. Les participants doivent parcourir ce tunnel, qui est complètement isolé. Le tunnel semble être fait de briques, et sept longs tuyaux (?) y serpentent. Après 80 km de distance, le tunnel s'oriente vers le haut, pour continuer par un long escalier aux marches inégales. À la sortie, on peut déboucher au Nid des Escrocs.
Ce lieu fait partie des lieux les plus importants, car Gon y fait la rencontre de Kirua, un autre des personnages principaux.

Marécage de Numelle - Le Nid des Escrocs 
Le Nid des Escrocs est un grand marais où poussent quelques arbres, et légèrement montagneux à quelques endroits. 
Il s'agit sans doute de l'endroit qui possède la faune la plus variée. En effet, on peut y rencontrer de nombreuses créatures, pour la plupart amateures d'hommes telles que le patient-attentif, le corbeau crieur, le segame, le champignon-mine, le papillon-somnifère ou la grenouille en attente. 
Le Nid des Escrocs est de climat très variable : sans raison, le brouillard peut faire son apparition. Se perdre dans cet endroit signifie peut être la mort, .

Parc Forestier de Biska - La maison de cuisine 
Le deuxième tour des épreuves se déroule dans cette grosse maison et à ses alentours. Elle est encerclée par une forêt où vivent une multitude d'animaux comestibles, on y trouve des cochons ou des poissons dans le ruisseau aussi. La maison a un toit triangulaire, sur le toit trône une horloge géante ou une fenêtre géante. Elle est pourvue de fenêtres sur ses quatre murs. À l'intérieur, on peut trouver des comptoirs de cuisine. Il y en a suffisamment pour tous les participants, soit à peu près 70.

La tour aux astuces 
La tour aux astuces est une tour circulaire dans laquelle se déroule la  de l'examen. Il faut descendre avant le temps imparti de 72 heures pour terminer l'épreuve.
À l'intérieur sont enfermés de nombreux prisonniers. La tour est remplie de pièges ; il s'agit d'un véritable labyrinthe. Deux chemins permettent d'en sortir : un chemin court et facile qui ne peut accueillir que trois personnes, qu'il faut 3 minutes pour descendre et un chemin long et difficile mais qui accepte cinq personnes et qu'il faut 45 heures pour descendre.

L'île de Zebiru 
Cette île est en fait une forêt géante. C'est là que se déroule la quatrième épreuve.
Sa faune semble être un peu plus semblable à la nôtre que le Nid des Escrocs : en effet, on peut y voir des poissons, des insectes volants, des oiseaux Cependant, on y trouve aussi des créatures inconnues dans notre monde. Pour réussir l'épreuve, il faut 6 points avant le temps imparti d'une semaine.

Dirigeable ( passage) 

Un type d'aéronef largement utilisé dans le monde d'Hunter × Hunter, en particulier pour les voyages de longue distance. Ils sont assez spacieux pour y inclure des bars, des salons et des chambres à coucher.

Hôtel des comités - Arène de combat 
Il s'agit d'un endroit où a eu lieu la dernière épreuve mais, il y a une arène aussi.
Pour réussir, il faut vaincre l'adversaire une seule fois.

Tour céleste

La tour céleste est l'une des plus grandes tours du monde de Hunter x Hunter, des milliers de participants s'y battent pour la gloire et l'argent.

NGL 
Diminutif de Neo Green Life, NGL est un État situé à l'ouest de la fédération de Mitene. Il s'agit d'un groupe d'individus ayant rejeté toutes les techniques modernes de la civilisation et vivant dans la nature sans la moindre aide technologique. Sa population est de 2 170 000 habitants, composée à 99 % de membres du groupe NGL. Le reste étant des volontaires venus apporter leur aide. 

Le cheval et le courrier sont les moyens de communication et de transport principaux. Ils sont impitoyables avec ceux qui essaieraient d'introduire le confort de la civilisation (toute tentative d'introduction de technologies modernes est punie de mort ou d’emprisonnement à vie) au point qu'ils ne prennent aucune mesure de protection même contre les catastrophes naturelles et les épidémies, sous prétexte de ne pas vouloir intervenir dans le cours naturel de la vie. Cette législation fait office de couverture pour les activités criminelles à grande échelle dont les dirigeants du pays sont au courant, comme la fabrication de la drogue D².

Le pays semble présenter de nombreuses similitudes avec le Cambodge sous le régime des Khmers rouge. En effet, le pays n'avait permis aucune forme de développement au-delà du secteur primaire et le néo-luddisme était répandu dans le pays. Le pays avait semblablement inculqué des croyances fortes et potentiellement destructrices. Par exemple, si une épidémie se produisait dans NGL, les citoyens ne seraient pas trop déconcertés et auraient recours à « l’attente ». Sous le régime des Khmers rouges, les citoyens n’étaient pas autorisés à voir des médecins et beaucoup en sont morts. D'ailleurs, les deux pays avaient des tyrans à leurs têtes : Jairo et Pol Pot.

Établissement du  président Hunter pour les élections 
Un nouveau président est nécessaire, donc les Zodiaques sont réunis pour établir une nouvelle élection pour leur nouveau président. Ging Freecss, l’un des membres des Zodiaques, dirige cet établissement.

Maison de discussion 
Gon se dirige vers cet endroit pour discuter avec Kaïtô♀.

Arbre-monde - Région montagneuse, Continent des Ténèbres 
L'Arbre-monde est le type d’arbre le plus haut qui a mis ses racines sur une chaîne de montagnes, la prise de magma, surpasser l’atmosphère, et devenir encore plus grand. Ils poussent principalement dans le monde « extérieur », mais au moins l’un d’entre eux se trouve dans le monde « connu ». L’arbre du monde dans le monde « connu » n’est qu’un jeune arbre qui n’a que suffisamment de nutriments pour pousser 1 784 m (environ 1,11 mi). Lorsque Gon a grimpé à l’arbre pour rencontrer Ging, il y avait un nid qui contenait une espèce inconnue d’un énorme oiseau.

Hunter × Hunter